A 12 101-es számú mellékút egy szűk két kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, a Börzsöny hegységben.

Nyomvonala 

Vác külterületének északi részén, Szendehely (és egyben Nógrád megye) határához közel ágazik ki a 2-es főútból, annak 43+450-es kilométer-szelvénye közelében, délnyugat felé. Majdnem végig a Lósi-patakkal párhuzamosan halad. Még első kilométerének megtétele előtt átlép Verőce területére, ettől kezdve ott halad, nagyjából nyugat-délnyuugati, később nyugati irányban. 4,5 kilométerénél keresztezi a Vác–Balassagyarmat-vasútvonalat, Magyarkút-Verőce megállóhely térségében, attól pár száz méterre délre; ugyanott kiágazik belőle észak felé a 12 102-es út, a sínek után pedig a vasúti megállóhelyhez vezető a 12 304-es út. Ezután ismét délnyugatnak fordul, keresztülhalad a település történelmi központján. Elhalad a Budapest–Szob-vasútvonal hídja alatt, a vonal Verőce vasútállomásától keletre. Verőce központjában, 5,598-as kilométer-szelvényénél ér véget, betorkollva a 12-es főútba, körülbelül annak 4+900-as kilométer-szelvényénél.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11.

Jegyzetek 

12101
Börzsöny
Vác közlekedése
Verőce (Magyarország)